HHI est un sigle qui peut désigner :
 Herfindahl-Hirschman Index (en français, indice de Herfindahl-Hirschmann), un indice mesurant la concentration d'un marché ;
 Hyundai Heavy Industries, la plus importante société de construction navale du monde.